

Котелки — присілок у складі Почепського району Брянської області.
 Котелки — присілок у складі Уржумського району Кіровської області.

Див. також 
 Котьолки — село в Пружанському районі Берестейської області Білорусі.
 Коцьолкі